Csáki László
Csáki László (15. század, helyenként Csáky) erdélyi vajda
Csáki László (1931) mezőgazdasági üzemmérnök
Csáki László (1974) kenus
Csáki László (1977) vizuális művész, animációs filmkészítő, dokumentum- és animációsfilm-rendező
Csáky László
Csáky László (? – 1655. jan./jún.?) kőrösszegi és adorjáni, gróf.
Csáky László (1641–1698) erdélyi nagybirtokos, Szepesföld örökös ura, Doboka vármegye főispánja, tábornok
Csáky László (?–1708) kuruc brigadéros, előbbi fia
Csáky László (1820–1891) főrend, Nyitra vármegye főispánja, országgyűlési képviselő
Csáky László (1888–1918) festő, grafikus
Csáky László (1947) író, újságíró

Jegyzetek